Nan, nan eller NaN kan syfta på::

 Nan (namn) – ett för- eller släktnamn
 NaN  – ”not a number”, ett tal med speciella egenskaper använt vid datoraritmetik
 North Atlantic Natural Resources, NAN, ett svenskt gruvföretag

Geografi

Frankrike 

 Nan-sous-Thil – en kommun i departementet Côte-d'Or,

Kenya 

 Nan (ö), Marsabit,

Kina 

 Nanzhou, häradshuvudort, Hunan, 
 Nan He (vattendrag i Kina, Hubei), 
 Nan, Yiyang – ett kinesiskt härad i Hunan-provinsen

Thailand 

 Nan (provins), 
 Nan (stad), provinshuvudstad, 
 Nan (flygplats), flygplats, 
 Mae Nam Nan (vattendrag i Nakhon Sawan),

Se även
 Naan – ett bröd från Centralasien
 Norwegian Air Norway - ett norskt lågprisflygbolag

Robotskapade Kenyaförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Thailandförgreningar